Бретт Маклин (; 14 августа 1978, Комокс, ) — профессиональный канадский хоккеист, центральный нападающий. В настоящее время является ассистентом главного тренера клуба НХЛ «Миннесота Уайлд».

Карьера 
Свою карьеру Бретт Маклин начал в 1994 году в западной лиге в составе клуба «Такома Рокетс». В 1995 году в результате переезда из Такомы (штат Вашингтон, США) в Келоуну (Британская Колумбия, Канада), команда стала называться «Келоуна Рокетс». За неё он выступал до 1999 года, перейдя к концу сезона в другой клуб из этой же лиги «Брэндон Уит Кингз». Также в сезоне 1998/1999 сыграл 7 встреч в АХЛ за клуб «Цинциннати Майти Дакс». На драфте НХЛ 1997 года был выбран в 9 раунде под общим 242 номером командой «Даллас Старз».

1 сентября 1999 года как свободный агент подписал однолетний контракт с «Калгари Флэймз», однако выступал за его фарм-клубы «Сент-Джон Флэймз» и Джонстаун Чифс.

13 июля 2000 года в качестве свободного агента подписал двухлетний контракт с «Миннесотой Уайлд». В сезоне 2000/2001 выступал за «Кливленд Ламберджэкс», выступающей в Интернациональной лиге, а в сезоне 2001/2002 в АХЛ — «Хьюстон Аэрос».

23 июля 2002 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Чикаго Блэкхокс» сроком на два года. В первый сезон контракта 2002/2003 за «Чикаго» сыграл 2 встречи, проведя весь сезон в фарм-клубе «Норфолк Эдмиралс». Показав хорошую статистика в «Норфолке» во втором сезоне 2003/2004 почти весь сезон играл уже в НХЛ и лишь 4 встречи в фарм-клубе.

В локаутном сезоне 2004/2005 выступал в шведской элитсерии за клуб «Мальмё Редхокс».

22 июля 2004 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Колорадо Эвеланш», где выступал до 2007 года. Следующие два сезона провёл в клубе «Флорида Пантерз».

В 2009 году подписал контракт со швейцарским клубом «Берн», где провёл в команде два сезона. В сезоне 2009/2010 стал чемпионом Швейцарии. В 2011 году вернулся за океан и подписал контракт с клубом АХЛ «Рокфорд АйсХогс». В середине сезона 2011/12 вернулся в Швейцарию, став игроком клуба «Лугано». В настоящее время ассистент капитана.

С 2009 года постоянный участник Кубка Шпенглера в составе сборной Канады. В 2013 году стал его обладателем.

Статистика 

                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1994-95  Tacoma Rockets              WHL    67   11   23   34   33   4   0   1   1   0
1995-96  Kelowna Rockets             WHL    71   37   42   79   60   6   2   2   4   6
1996-97  Kelowna Rockets             WHL    72   44   60  104   96   6   4   2   6  12
1997-98  Kelowna Rockets             WHL    54   42   46   88   91   7   4   5   9  17
1998-99  Kelowna Rockets             WHL    44   32   38   70   46  --  --  --  --  --
1998-99  Cincinnati Mighty Ducks     AHL     7    0    3    3    6  --  --  --  --  --
1998-99  Brandon Wheat Kings         WHL    21   15   16   31   20   5   1   6   7   8
1999-00  Johnstown Chiefs            ECHL    8    4    7   11    6  --  --  --  --  --
1999-00  Saint John Flames           AHL    72   15   23   38  115   3   0   1   1   2
2000-01  Cleveland Lumberjacks       IHL    74   20   24   44   54   4   0   0   0  18
2001-02  Houston Aeros               AHL    78   24   21   45   71  14   1   6   7  12
2002-03  Norfolk Admirals            AHL    77   23   38   61   60   9   2   6   8   9
2002-03  Chicago Blackhawks          NHL     2    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2003-04  Norfolk Admirals            AHL     4    3    3    6    6  --  --  --  --  --
2003-04  Chicago Blackhawks          NHL    76   11   20   31   54  --  --  --  --  --
2004-05  Malmo IF                    SEL    38    7    6   13  102  --  --  --  --  --
2005-06  Colorado Avalanche          NHL    82    9   31   40   51   8   0   1   1   4
2006-07  Colorado Avalanche          NHL    78	 15   20   35	36  --  --  --  --  --
2007-08  Florida Panthers            NHL    67	 14   23   37	34  --  --  --  --  --
2007-08  Florida Panthers            NHL    80	  7   12   19	29  --  --  --  --  --
2009-10  Bern                        NLA    34   13   20   33   24  15   5   7  12   8	
2009-10  Team Canada	    Spengler Cup     4    0    1    1    4  --  --  --  --  --
2010-11  Bern                        NLA    50   10   17   27   22   6   3   0   3   6
2010-11  Bern                         ET     8    3    6    9   10   3   3   2   5   4
2010-11  Team Canada	    Spengler Cup     5    1    6    7    4  --  --  --  --  --
2011-12  Rockford IceHogs            AHL    36    7   14   21   20  --  --  --  --  --
2011-12  Lugano                      NLA    10    5    1    6    4   6   0   3   3   4
2011-12  Team Canada	    Spengler Cup     3    1    0    1    0  --  --  --  --  --
2012-13  Lugano                      NLA    50   13   24   37   44   7   1   7   8   6
2012-13  Team Canada	    Spengler Cup     2    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2012-13  Lugano                      NLA    44   18   22   40   48   0   0   0   0   0
2013-14  Team Canada	    Spengler Cup     4    0    2    2    4  --  --  --  --  --
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        385   56  106  162  204   8   0   1   1   4

Ссылки 
 [nhl-transfer.ru/nhleurop/2022-maklin-brett.html Статистика Бретта Маклина на сайте nhl-transfer.ru]
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1978 году
Родившиеся 14 августа
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Келоуна Рокетс»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки «Брэндон Уит Кингз»
Игроки «Сент-Джон Флэймз»
Игроки «Джонстаун Чифс»
Игроки «Кливленд Ламберджэкс»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки ХК «Берн»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки ХК «Лугано»
Задрафтованные ХК «Даллас Старз»